Idsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Idsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (60,3 ha)
Norra Idsjön, sjö i Rättviks kommun,  (42,6 ha)
Södra Idsjön, sjö i Rättviks kommun,  (15,5 ha)
Idsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (29,5 ha)
Idsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (21,6 ha)
Idsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,16 km²)
Idsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (26,6 ha)

Se även
Idtjärnen
Idträsket
Idvattnet
Seunaure (samiska), sjö i Jokkmokks kommun,  (24,9 ha)
Säynäjäjärvi (finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn